Andréossy ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-François Andréossy (1761–1828), französischer General und Staatsmann
 François Andréossy (1633–1688), französischer Ingenieur, Topograf und Kartograf
Victor-Antoine Andréossy (1747–1819), französischer Brigadegeneral